Vale Verde (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Vale Verde (Almeida), plaats in de Portugese gemeente Almeida